Zarjowa ist der Familienname folgender Personen:

Galina Georgijewna Zarjowa (* 1950), sowjetische Bahnradsportlerin
Olga Jurjewna Zarjowa (* 1990), russische Skilangläuferin
Walentina Georgijewna Zarjowa (1926–2015), sowjetische Skilangläuferin

Siehe auch:
 Zarewa